Aleksandr Borisovich Doveld (Moscovo, 1973), em russo: Александр Борисович Довелд, frequentemente grafado Alexander Borissovitch Doweld, é um botânico, briólogo e tradutor russo.

Ligações externas 

 Alexander Borissovitch Doweld Harvard University Herbarium

Botânicos da Rússia
Botânicos do século XXI
Tradutores da Rússia
Naturais de Moscou